Mulinum famatinense är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Mulinum famatinense ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
famatinense